Абдуллах Магомед-Алиевич Хашумов () — российский тяжелоатлет, серебряный призёр Кубка России, мастер спорта России, воспитанник школы олимпийского резерва из Урус-Мартана. Тренируется под руководством Заслуженного тренера России Хамзата Аухадова. Выступает в весовой категории до 109 кг. На соревнованиях представляет Чечню и Москву.

На Кубке России 2021 года Хашумов в рывке последовательно зафиксировал 160, 170 и 175 кг. В толчке Хашумов поднял 207 кг и, набрав в сумме 382 кг, стал серебряным призёром Кубка. Первенствовал в соревнованиях Антоний Савчук, показавший в сумме 395 кг.

Спортивные результаты 
 Первенство России среди юниоров 2016 года — ;
 Первенство России среди юниоров 2018 года — ;
 Кубок России по тяжёлой атлетике 2021 года — ;

Примечания

Ссылки 
 
 

Тяжелоатлеты России
Спортсмены Чечни